Sásd beschreibt:

 die ungarische Stadt, siehe Sásd
 die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Sásd